Carl Hudson (ur. 1983) – brytyjski pianista
 Carl Hudson (ur. 1986) – kanadyjski hokeista